Алекса́ндр Гу́тман:
 Гутман, Александр Ефимович (род. 1966) — математик.
 Гутман, Александр Ильич (1945—2016) — кинооператор, режиссёр-документалист, сын Ильи Гутмана.